Lidgett est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1843-1919), suffragette britannique
 (née en 1964), opératrice de voile olympienne australienne
 (1854-1953), ministre du culte et éducateur britannique

Homonymie de patronyme